Стено (, настоящее имя Стефано Ванцина, ; 19 января 1915, Рим — 12 марта 1988, там же) — итальянский кинорежиссёр-комедиограф, отец кинорежиссёра Карло Ванцина.

Биография 
Сын известного журналиста, рано потерял отца. Изучал право, но университетского курса не окончил. Долгие годы сотрудничал с Марио Моничелли, с которым снял комедии с Тото. Расставшись с Моничелли, продолжил снимать комедии с Тото, а также с Альберто Сорди.

Избрал псевдоним в честь писательницы и журналистки Флавии Стено (1877—1946), чья юмористическая проза была чрезвычайно популярной в Италии первой половины XX в.

Избранная фильмография 

  — Тото ищет квартиру
  — Собачья жизнь
  — Полицейские и воры, приз за лучший сценарий Каннского МКФ
  — Тото и императоры Рима
  — Тото в цвете
  — Тото и женщины
  — Американец в Риме
  — Приключения Джакомо Казановы
  — Мой сын — Нерон / Mio figlio Nerone
  — Тото на Луне
  — Прохвосты
  — Тото в Мадриде
  — Мушкетёры моря
  — Дьявольский Тото
  — Каприз по-итальянски (новелла «Воскресное чудовище»)
  — Викинг, приходящий с юга
  — Мой брат Анастазия
  — Громила в Гонконге
  — Три тигра против трёх тигров
  — Доктор Джекил и милая дама
  — Бог их создаёт, а потом спаривает
  — Бонни и Клайд по-итальянски
  — Столичное животное

Ссылки 
 Стено на сайте IMDB

Артисты, известные под псевдонимами
Похороненные на кладбище Фламинио